Hair (musical), een musical uit 1969 over de hippie-idealen van flowerpower, liefde, vrede en seks
 Hair (lied uit de musical Hair), een nummer uit de musical en een hit van de Nederlandse beatgroep Zen
 Hair (film), een Amerikaans-Duitse (Engelstalige) filmmusical uit 1979 onder regie van Miloš Forman
 Hair (Lady Gaga), een promotiesingle van het album Born This Way van de Amerikaanse popzangeres Lady Gaga